Junkajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Junkajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (46,9 ha)
Junkajaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn